La inundación de Burchardi (también conocida como el segundo Grote Mandrenke, ‘gran ahogador de hombres’) fue una marea de tormenta que golpeó la costa del Mar del Norte en Nordfriesland (Alemania y Dinamarca) en la noche entre el 11 y el 12 de octubre de 1634.

Superó los diques y arrastró toda la costa y varios miles de vidas (entre 8 000 y 15 000 personas ahogadas) mientras causaba daños materiales catastróficos.
La mayor parte de la isla de Strand (que se había creado por otra marea de tormenta en 1362) quedó destruida, formando las islas Nordstrand, Pellworm y varias halligen (las diez islas alemanas sin diques protectores).

Durante la tormenta, el agua alcanzó el púlpito de la Catedral de Ribe, en una de cuyas paredes todavía se pueden ver las marcas de la marea alta.

Notas

Véase también 

 Primera inundación de san Marcelo, del 16 de enero de 1219; unas 36.000 muertes.
 Segunda inundación de san Marcelo o Primer Grote Mandrenke (‘gran ahogamiento de hombres’), del 16 de enero de 1362, entre 40.000 y 100.000 muertes.
 Inundación de San Félix o Sábado Maléfico, el 5 de noviembre de 1530; más de 100.000 muertes.
 Segundo Grote Mandrenke (‘gran ahogamiento de hombres’) o Inundación de Burchardi, del 11 y 12 de octubre de 1634; entre 8.000 y 15.000 muertes.

Enlaces externos 

Geschichte-S-H.de (los cambios en la costa de Nordfriesland. Muestra mapas de los cambios en la línea costera en los últimos 1000 años; en alemán).
Rabbel.nl  (Flood of the Nordstrand Island, 1634 de Cor Snabel, informe del testigo de la tragedia, el ingeniero hidráulico Jan Leeghwater).

Mareas
Tormentas
Inundaciones en Alemania
Inundaciones en Dinamarca
Historia de Schleswig-Holstein
1634
Desastres naturales